Првенство Енглеске у рагбију 1987/88. (службени назив: 1987–88 Courage League National Division One) је било 1. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Учествовало је 12 клубова, у другу лигу су испали Ковентри и Сејл, а титулу је освојио Лестер.

Учесници

Табела

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1987.
Рагби у 1988.